В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Central New York 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Розмарі Казалс здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-4, 6-4.

Основна сітка

Посилання 
 

1971